Die Damallsvenskan 2015 war die 28. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 11. April und dem 18. Oktober 2015 statt. Meister wurde der FC Rosengård, der zum zehnten Mal die schwedische Meisterschaft gewinnen konnte. Torschützenkönigin wurde die Kamerunerin Gaëlle Enganamouit vom Vizemeister Eskilstuna United mit 18 Saisontoren. Die Abstiegsplätze belegten Hammarby IF und AIK Solna. Aus der zweitklassigen Elitettan stiegen Kvarnsvedens IK und Djurgården Damfotboll auf.

Tabelle

Torschützenliste 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2015